Philipp von Neipperg (celým jménem: Maria Philipp Karl Friedrich Hubert Magnus; * 6. září 1978, Heilbronn-Neckargartach) je hrabě z Neippergu a syn Karla Eugena, dědičného hraběte z Neippergu a jeho manželky princezny a arcivévodkyně Andrei Habsbursko-Lotrinské.

Manželství a děti 
Dne 26. dubna 2008 se oženil s Paulou Wolff, dcerou Lukase Wolffa a hraběnky Ladislaji, hraběnky z Meranu. Spolu mají tři děti:
 Hraběnka Johanna z Neippergu (nar. 2009)
 Hrabě Stephan z Neippergu (nar. 2010)
 Hrabě Emanuel z Neippergu (nar. 29. ledna 2014)
 Hraběnka Alexandra z Neippergu (nar. 2015)

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Muži
Hrabata z Neippergu
Neippergové
Narození 6. září
Narození v roce 1978
Žijící lidé